Kørsel bruges i flere betydninger.

I forbindelse med køretøj:
 Kørsel med hest og vogn, en disciplin i hestesport.
 Kørsel, se også bilisme
 Kørekort
 Kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag

Andet:
 Kørsel (datalogi)
 Kørsel med grønlandske Hunde, tidlig dansk kortfilm